Oenopota mitrula är en snäckart. Oenopota mitrula ingår i släktet Oenopota och familjen kägelsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kägelsnäckor
mitrula